Jean-Pierre Machelon
 Villa Machelon